Вудгауз () — англійське прізвище.

 Г'ю Вудгауз (1934—2011) — англійський сценарист, молодший брат Мартіна Вудгауза.
 Мартін Вудгауз (1932—2011) — англійський письменник та сценарист.
 Пелем Ґренвіль Вудгауз (1881—1975) — популярний англійський письменник-гуморист та драматург.

Див. також 
 4608 Вудгауз — астероїд головного поясу.